Приво́льный — посёлок Петровского сельского поселения Измалковского района Липецкой области. Стоит на левом берегу реки Ясенок.

В данных переписи населения 1926 года — посёлок Приво́лье (Шатовские Вы́селки). Второе название указывает на то, что его основали выходцы из соседней деревни Шатово (ныне в составе села Афанасьево). Нынешнее название образовано от слова воля; именно волю, по мнению селян, принесла советская власть.

Население

Примечания

Источники 
 

Населённые пункты Измалковского района